Гео́ргий  Ко́лосов:
 Колосов, Георгий Константинович (1904—1989) — советский актёр.
 Колосов, Георгий Мстиславович (род. 1945) — советский и российский фотограф.